Sonic (trein), de naam van een exprestreindienst in Japan
 SonicAngel, een Belgisch platenlabel
 Sonic Drive-In, een Amerikaanse drive-in-fastfoodketen
 Sonic Team, een Japanse ontwikkelaar van computerspelletjes (vroeger Sega AM8), vooral bekend van:
 Sonic the Hedgehog (franchise)
 Sonic the Hedgehog (personage)
 zie Lijst van Sonic-spellen voor een volledige lijst
 Sonic Youth, een Amerikaanse experimentele rockband

Zie ook 
 The Sonics, een Amerikaanse garagerockband